

Patronyme 

 David Douy (1975-), joueur français de rugby à XV et à sept ;
 Max Douy (1913-2007), chef décorateur, réalisateur et producteur de cinéma français.

Toponyme 

 Douy, commune française d'Eure-et-Loir ;
 Douy-la-Ramée, commune française de Seine-et-Marne ;
 Viaduc du Douy, pont routier des Pyrénées-Orientales.
Patronyme français